Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1992 () проводился в городе Реджайна (Саскачеван) c 8 по 15 марта 1992 года. Турнир проводился в 63-й раз. В Саскачеване чемпионат проводился в 6-й раз, в Реджайне — в 3-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , который проходил в марте и апреле 1992 в городе Гармиш-Партенкирхен (Германия).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (23-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Манитоба (для команды скипа Вика Петерса это была 1-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Онтарио (скип Расс Ховард). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Альберта (скип Кевин Мартин).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е место. Проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место. В финале встречаются победитель полуфинала и команда, занявшая на групповом этапе 1-е место.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация 

 команда, на чемпионате мира 1992 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Джим Армстронг

Примечания

Ссылки 
 CCA Stats Archive - 1992 Labatt Brier

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1992
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 1992

1992
Спортивные соревнования в Реджайне
Спорт в Канаде в 1992 году